Il doppio del torneo di tennis Groningen Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Waske e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Romano Frantzen e Floris Kilian 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Alexander Waske /  Rogier Wassen (Campioni)
 Jason Marshall /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)

 Leonardo Azzaro /  Tomas Tenconi (quarti di finale)
 Gabriel Trifu /  Dennis van Scheppingen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Groningen Challenger 2004